La Flemish American Football League 2022 è  il campionato di football americano , organizzato dalla FAFL.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff e playout

Tabellone

Semifinali

Finale

Verdetti 
  Vincitori della FAFL 2022

Note

Voci correlate 
Campionato belga di football americano

Collegamenti esterni 
 

 2022